Гарантийный срок в гражданском праве:
 срок, в течение которого покупатель может, установив скрытые недостатки продукции (товара), предъявить соответствующие претензии поставщику (продавцу).
 срок, в течение которого изготовитель или закон обеспечивает стабильность качественных показателей изделия.

Гражданское право
Надёжность